Таранов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Таранов, Александр Борисович (в монашестве Аркадий; род. 1957) — архиерей УПЦ МП, архиепископ Ровеньковский и Свердловский.
 Таранов, Алексей Андреевич (род. 1946) — советский легкоатлет.

В 
 Таранов, Валентин Георгиевич (род. 1950) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой механики грунтов, фундаментов и инженерной геологии Национальной академии городского хозяйства в г. Харькове. Член Международного (ISSMGE), Российского (РОМГГиФ) и Украинского (УОМГГФ) обществ по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению.
 Таранов, Валерий Фёдорович (род. 1953) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Таранов, Вячеслав Валерьевич (род. 1975) — российский легкоатлет.

Г 
 Таранов, Георгий Филиппович (1907—1986) — советский учёный-апиолог, специалист по пчеловодству.
 Таранов, Глеб Павлович (1904—1989) — советский композитор.

Е 
 Таранов, Ефрем Стефанович — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.

И

МСПФ 
 Таранов, Михаил Афанасьевич (1909—1973) — ленинградский художник-график, педагог.
 Таранов, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист с мячом.
 Таранов, Павел Сергеевич (род. 1946) — советский учёный и публицист.
 Таранов, Феофан Фёдорович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.

Составные фамилии 
 Таранов-Белозёров, Александр Степанович (1759—1819) — предводитель дворянства Таврической губернии, основатель странноприимного дома в Симферополе.



Топоним 
 Таранов — хутор, Прохоровский район, Белгородская область

Примечания